Gilels ist der Familienname folgender Personen:

 Elena Gilels, russische Pianistin
 Emil Gilels (1916–1985), sowjetischer Pianist
 Jelisaweta Grigorjewna Gilels (1919–2008), sowjetische Geigerin und Musikpädagogin